Кулетка:

 Кулетка (приток Васюгана) — река в России, протекает в Томской области
 Кулетка (приток Чижапки) — река в России, протекает в Томской области